Драньково — название нескольких населённых пунктов в России:
 Драньково — деревня в Егорьевском районе Московской области.
 Драньково — деревня в Нелидовском районе Тверской области.